In the Shadows kan syfta på:

 In the Shadows – en låt av den finländska rockgruppen The Rasmus
 In the Shadows (musikalbum) – ett album från 1993 av det danska heavy metal-bandet Mercyful Fate
 In the Shadows (2001) – en amerikansk film från 2001